Fanfare St. Joseph (Meers)
 Fanfare St. Joseph (Pey)